VEB é uma abreviatura e pode referir-se a:

 Volkseigener Betrieb - forma jurídica de empresas de serviços e indústrias da Alemanha Oriental.
 Bolívar venezuelano - denominação ISO 4217 da moeda corrente oficial da Venezuela.

Desambiguação